Полецков — русская фамилия. Известные носители:
 Полецков, Владимир Никитович (1935—1988) — советский государственный и партийный деятель.
 Полецков, Павел Петрович — доктор технических наук, преподаватель Магнитогорского государственного технического университета.
 Полецков, Сергей Михайлович — руководитель Коми межрегионального территориального управления воздушного транспорта.